

Origine 

Dès le début du , la famille Vian est installée à Gattières, aujourd'hui dans le département des Alpes-Maritimes, à l'époque paroisse du Comté de Nice, qui par le traité de Turin du , sera cédée au royaume de France – dont elle est séparée par le fleuve Var – par Charles-Emmanuel , roi de Sardaigne, duc de Savoie et prince de Piémont de 1730 à 1773.

Pendant la période allant de 1727 à 1771 où les actes sont rédigés en latin, on voit apparaître dans les registres des baptêmes, mariages et sépultures de Gattières des « Viana », « Viane », même « Viani », mais dans l'acte de mariage daté du  de Claude Vian (), comme dans l'acte de baptême daté du  de son fils Antoine (), le patronyme est orthographié Vian comme de nos jours.

En France, le nom est surtout porté dans le Sud-Est. Il est souvent originaire d'Italie (Vénétie). C'est une forme courte du prénom Vivian, Vivien (latin Vivianus).

Arbre généalogique descendant 
{{Arbre|contenu=
Pierre Vian épouse Catherine Bonnefe
 Claude Vian, né à Gattières le , décédé à Gattières le , épouse :
  à Gattières le , Honorade Vermeil décédée à Gattières le .
 2 enfants
  à Gattières le , Julie Sicard
 Antoine Vian, cultivateur, né à Gattières le , décédé à Gattières le , épouse à Gattières le  Marie Thérèse Giraud, née à Gattières le , décédée à Gattières le 
 3 enfants dont Bernardin Vian, cordonnier, né à Gattières le , décédé à Gattières le , épouse à Gattières le  Marie Thérèse Mainville, née à Gattières le , décédée à Gattières le 
 8 enfants dont Séraphin Henri Vian, monteur en bronze, né à Gattières le , décédé à Paris () le , épouse dans l'ancien  de Paris le  Léonie Adélaïde Laplaine, née à Créteil (Val-de-Marne) le , décédée à Paris () le 
 Henri Séraphin Louis Vian, bronzier d'art, né dans l'ancien  de Paris le , décédé à Paris () le , épouse à Paris () le  Louise Augustine Jeanne Brousse, née à Paris () le , décédée à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) le 
 Henriette Marie Lucie Vian, née à Paris () le , décédée à Paris () le , épouse le  à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) Paul Gustave André Tourte, né à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine) le , décédé à Maisons-Laffitte (Yvelines) le 
 Henri Louis Edmond Vian, né à Paris () le , décédé vers 1943
 Paul Georges Vian, né à Paris () le , décédé à Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine) le , épouse à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine) le  Yvonne Fernande Louise Alice Ravenez, née à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) le , décédée à Paris () le 
 Lelio Pierre Vian, né à Ville-d'Avray le , décédé à Paris () le , épouse à Paris () le  Simonne Yvonne Girère
 Boris Paul Vian, né à Ville-d'Avray le {{note|Mairie de Ville-d'Avray, 1920, Registre des naissances

Voir aussi

Vidéo
Les frères Vian "Sheikh of Araby" sur Archives Ina

Bibliographie 
 ouvrages consultés pour les sources

Articles connexes 
 Boris Vian
 Appartement de Boris Vian

Liens externes 
 Archives numérisées des Alpes-Maritimes
 Archives numérisées de Paris
 Archives numérisées des Hauts-de-Seine
 Archives numérisées du Val-de-Marne

Notes et références

Notes

Références

Site Geneanet 
La généalogie de la famille Vian renvoie à des sources référencées sur le site GeneaNet et consultables aux différentes archives départementales des départements concernés ; les fiches individuelles donnent les liens permettant de visionner directement les actes d'État civil de l'individu en question quand cela est possible, à défaut d'afficher une image de l'acte d'État civil du registre correspondant.

Enfin, les actes les plus récents, encore indisponibles auprès des mêmes archives départementales, ont été retranscrits pour les besoins de l'article ; ils proviennent des services de l'État civil des différentes mairies concernées en vertu des possibilités ouvertes par la loi .

Autres sources 
Lors de la rédaction de leurs biographies, la plupart des auteurs repris dans l'article sur Boris Vian n'a pu – pour cause ! – consulter les actes d'état civil des protagonistes, du moins ceux pour lesquels s'appliquaient les dispositions anciennes avant la promulgation de la loi  du  relative aux archives : cette nouvelle loi abolit le délai antérieur des 100 ans et fixe de nouveaux délais de communication concernant les archives d'État civil, à savoir 75 ans pour les registres de naissances et de mariages, les registres de décès et les tables décennales étant immédiatement communicables .

Famille française